Cantó de Domfront, cantó francès del departament de l'Orne al districte d'Alençon
 Domfront (Orne), municipi francès al departament de l'Orne 
 Domfront (Oise), municipi francès al departament de l'Oise 
 Domfront-en-Champagne, municipi francès al departament del Sarthe